Émile Bernard kan syfta på:

*Émile Bernard (1843–1902), fransk organist och tonsättare
Émile Bernard (1868–1941), fransk målare och författare